Golden League steht für:

 Golden League (Handball), Handballwettbewerb für europäische Nationalmannschaften
 Golden League (Judo), europäische Judo-Vereinsmeisterschaften (2014–2017)
 IAAF Golden League, jährlich stattfindende Serie von Leichtathletik-Meetings

Siehe auch:
 Golden Baseball League,  professionelle Baseballliga in Nordamerika